Guillaume Louis Darthenay  (1750 - 1834), homme politique français ;

 Élisée Alban Darthenay (1913 - 1944), militaire et résistant français.